Я́льмар Гу́лльберг (, 30 мая 1898, Мальмё — 19 июля 1961, Хольмея, лен Мальмёхус) — шведский поэт, писатель, драматург, переводчик, один из наиболее известных шведских литераторов XX века.

В истории шведской литературы считается одним из первых модернистов, новатором поэтического языка, смело соединявшим высокую и разговорную стилистику. Философская и пейзажная лирика отличается особой музыкальностью, мягкой интонацией; часто использование библейской и античной образности. В то же время творчество Гулльберга не было чуждо гротеска, иронии, гражданских мотивов: так, во время второй мировой войны он протестовал против немецкой оккупации Дании.

Кроме того, Гулльберг — выдающийся переводчик мировой драматургии, ему принадлежат переводы древнегреческих трагиков, Шекспира, Кальдерона, Мольера, Мюссе, Лорки, а также лирики Габриелы Мистраль и других поэтов мира.

Покончил с собой, будучи неизлечимо больным.

Жизнеописание

Ранние годы 
Яльмар был внебрачным ребёнком Хильды Юнссон. Воспитывали его приёмные родители — Эльса и Бенгт Гулльберги, жители Мальмё. Сначала семья жила на улице Хольмгатан, а в первых годах XX века переселилась в так называемый «Сотенный» дом № 100 на улице Сёдра Ферштадсгатан (). Отец работал дворником в крепости на углу этой улицы и Мёллевонсгатан (). В семье царило согласие, родители старались дать Яльмару лучшее образование.

Сначала он ходил в школу Пильдамма (), а потом учился в Латинской школе Мальме (), которую окончил в 1917 году. Яльмар был способным и прилежным гимназистом, учился очень хорошо, неизменно имел отличные оценки по латинскому, греческому и шведскому языкам.

Ещё в гимназические годы Яльмар подружился с Ингваром Андерссоном, который затем стал заведующим государственного архива. Эта дружба продолжалась всю жизнь. Они оба стали членами Шведской академии. В 1940-м Гулльберг занял кресло № 7 после Сельмы Лагерлёф, затем Андерссон стал академиком через десять лет, заняв место профессора Мартина Ламмашв..

Поступив в Лундский университет, Гулльберг изучал скандинавские языки и латынь. Отбыв воинскую повинность в Хальмстаде, вернулся к учёбе и начал изучать историю литературы. Его однокурсником был поэт Ула Гансоншв.. В круг близких знакомых Яльмара входили Ингвар Андерссон, Ивар Гарришв., Тристан Линдстрёмшв., Франс Бенгтссон, Бенгт Альмквистшв. и Карл Рагнар Гировшв.. Гулльберг участвовал в студенческой внеучебной жизни. Сотрудничал со студенческой газетой «Люндагод» (), а в 1924-м стал её главным редактором. Также принимал участие в карнавалах. В 1920 он выступил в роли Вирапуллана, а 1924-го — в роли Гамлета.

Ещё в ученические годы он был скрипачом капеллы в Латинской школе. Впоследствии пробовал себя в качестве композитора, писал романсы на слова Фрёдинга, Карлфельдта и Левертина. Часть этих не опубликованных при жизни автора музыкальных произведений были изданы на компакт-диске в 1998 году как приложение к новой книге Андеша Пальма и Леннарта Муберга о писателе.

Творческий путь 
Первые опыты Гулльберга в поэзии датируются 1918 годом. В 1922-23 годах Гулльберг путешествовал по Германии и Франции. То было образовательное путешествие. Вернувшись домой, он пишет смелее и разнообразнее, в том числе и в стиле модернизма, хотя и старается соблюдать традиционную линию — не в последнюю очередь из-за того, что молодому поэту приходится иметь дело с музыкой, которая требует песенных ритмов. Об этом он очень точно выразился в своем стихотворении «Соловью в Мальмё»: «Я слышу музыку и ищу подходящее слово» (). Вся его поэзия была очень мелодичной; своеобразным символом творчества поэта стали скрипка и смычок, изображённые на обложке его сборника стихов «Соната».

В 1927 году Гулльберг окончил университет и стал лиценциатом. В начале 1928 он, унаследовав имущество своих биологических родителей, приобрел дом № 11 на улице Вестергатан () в Лунде и стал «самостоятельным образованным господином» (как впоследствии сам иронично назвал свой сборник трагикомических стихов). Финансово независимый, Яльмар мог теперь всё своё время отдавать на переводы классиков и поэтическое творчество. Сам он считал, что деньги дали ему свободу. Как упоминает Андеш Пальм, Яльмар как-то сказал, что ему приснился кошмар, будто он работает учителем шведского языка в Сундсвалле.

В творчестве Гулльберг уже в начале тридцатых получил признание критиков и читателей. Он сочетал в поэзии повседневное и часто ироничное с высокой традиционной тематикой — любовью, духовностью и свободой. Как переводчик стал известен благодаря произведениям древнегреческих драматургов, французских а также испаноязычных поэтов. В 1944-м за эти достижения он стал почётным доктором философии Лундского университета.

С 1936 по 1950 писатель руководил Радиотеатром, в 1949—1950 годах вёл передачи Шведского радио. С 1940 года и до смерти в 1961 году он был член Шведской академии (кресло № 7). В 1937—1961 годах принадлежал к членам литературной академии «Общество Девяти» ( кресло № 3).

Гулльберг также писал статьи для энциклопедического издания «Svensk uppslagsbok».

Во время Второй мировой войны он стал одним из лидеров в так называемой «литературы готовности», много делал для популяризации драматических и поэтических произведений на радио. Был одним из авторов радиопрограммы «Стихотворение дня» (), хотя и не принадлежал к её основателям и часто сам выбирал, что стоит в ней декламировать. Например, считается, что он выбрал для декламации стихотворение Эсайяса Тегнера «Вечное» () 9 апреля 1940, спустя несколько часов после того, как сообщили о вторжении немецких войск в Данию и Норвегию.

В конце Второй мировой войны у Гулльберга наступил творческий кризис, связанный с тем, что раньше он был не очень охоч до экспериментирования в области жанра, а теперь приходилось прибегнуть к таковому. Отчасти поэт склонился на сторону новых модернистских идеалов: в сборнике «Посмертная маска и деревня развлечений» (1952) приглушены метафизические претензии, детронизован христианский Бог, не видно старых ироничных шуток, а форма перешла от рифмованного к свободному стиху. Тем не менее, тон в стихах «Посмертная маска» и «Полубогам» торжественный, более открытый, язык более красочен, чем во всех предыдущих произведениях.

Последние годы 
В конце жизни Гулльберг страдал от миастении. Иногда он не мог обойтись без респиратора. Жизнь стала невыносима. Засвидетельствовано, что он сам решил утопиться в озере Иддингеншв. возле городка Гольмеяшв.. На то время он гостил у своей невесты, графини Греты Тотт.

Яльмара Гулльберга похоронили в Мальмё, на кладбище святого Павла. Архив писателя находится в библиотеке Лундского университета.

Произведения

Оригинальные произведения 
 I en främmande stad (1927) — «В чужом городе»
 Sonat, (1929) — «Соната»
 Andliga övningar (1932) — «Духовные упражнения»
 I Kärlek tjugonde seklet (1933) — «Любовь в девятнадцатом веке»
 Ensamstående bildad herre. Трагикомические стихи (1935) — «Самостоятельный образованный господин»
 Att övervinna världen (1937) — «Покорить мир»
 100 dikter; ett urval ur sex versböcker (1939) — «Сто стихов; избранное из шести книг»
 Röster från Skansen (1941) — «Голоса из Скансена»
 Fem kornbröd och två fiskar (1942, содержит стихотворение о Карин Бойе «Мертвая амазонка») — «Пять хлебов и две рыбы»
 Hymn till ett evakuerat Nationalmuseum (1942) — «Гимн эвакуированному Национальному музею»
 Den heliga natten (1951) — «Святая ночь»
 Dödsmask och lustgård (1952) — «Посмертная маска и деревня развлечений»
 Terziner i okonstens tid (1958) — «Терцины в час, когда не до искусства»
 Ögon, läppar (1959) — «Глаза, губы»
 50 dikter; избранное из трёх поэтических книг; предисловие Карла Фермана (1961) — «50 стихов»
 En anständig och ömklig comoedia. Трёхактная пьеса Яльмара Гулльберга и Улле Гольмберга. Издана в 1984 году — «Приличная и жалкая комедия»
 Kärleksdikter. Первое издание под этим названием (1967) — «Стихи о любви»
 Dikter. С послесловием Андеша Пальма (1985) — «Стихи»
 Legend — «Легенда»

Переводы 
 Аристофан: Fåglarna (1928) — «Птицы»
 Еврипид: Hippolytos (1930) — «Ипполит»
 Еврипид: Medea (1931) — «Медея»
 Аристофан: Lysistrate (1932) — «Лисистрата»
 Еврипид: Alkestis (1933) — «Алкеста»
 Софокл: Antigone (1935) — «Антигона»
 Мольер: Den girige (1935) — «Скупой»
 Кальдерон: Spökdamen, 1936 — «Дама-невидимка»
 Альфред де Мюссе: Lek ej med kärleken (1936) — «Любовью не шутят»
 Габриела Мистраль: Dikter (1945) — «Стихи»
 Федерико Гарсиа Лорка: Blodsbröllop (1946) — «Кровавая свадьба»
 Габриела Мистраль: Den heliga vägen (1949) — «Священная стезя»
 Мольер: Den inbillade sjuke (переведено Шведского радио 1954) — «Мнимый больной»
 Gåsmors sagor, 1955 — «Сказки матушки Гусыни»
 Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik, 1956 — «Тёмная ночь души и другие переводы иностранной лирики»
 Эсхил: Agamemnon (1960) — «Агамемнон»
 Franskt 1600-tal, издано посмертно 1962, с предисловием Улле Гольмберга — «Французские 1600-е»
 Уильям Шекспир: Köpmannen i Venedig (1964) — «Венецианский купец»
 Уильям Шекспир: Som ni behagar (1964) — «Как вам это понравится»

Редактирование произведения Ула Гансон «Брошенное сочинение» (Efterlämnade skrifter, 1928-)

Положенные на музыку стихи Гулльберга 
 Гинг Кучбах: — «Kyssande vind» — «Поцелуй ветра»
 Лустанс Лачейершв., (Юхан Чиндешв.) — «Kyssande vind», 1985 — «Поцелуй ветра»
 Ларс-Эрик Ларссон: «Förklädd gud» — «Переодетый бог»шв.
 Леннарт Мубергшв.: «Jag bor vid ett rastställe — Hjalmar Gullbergs landskap i dikt, bild och ton» (книга + CD). Discantus, 1998 — «Я живу близ места отдыха — пейзажи Яльмара Гулльберга в стихах, картинах и музыке»
 Леннарт Муберг: «Där Skönheten har sitt hem — Kantat till Nationalmuseum» (книга + CD). Discantus, 2000 — «Там красоты обитель — кантата Национальному музею»
 Леннарт Муберг: «Han kom som en vind — Hjalmar Gullbergs kärleksdikt i ton» (bok + cd). Discantus, 2002 — «Он примчался, как ветер — положенные на музыку стихи Яльмара Гулльберга о любви»
 Хильдинг Русенбергшв.: «Den heliga natten», «Hymn till ett evakuerat Nationalmuseum» m.fl. — «Святая ночь», «Гимн эвакуированному Национальному музею» и другие
 Стаффан Бьёрклунд: «20 sånger» — «20 песен»
 Стихи Яльмара Гулльберга на музыку положили также Ингвар Лидгольм (), Йёста Нюстрём, Гуннар Турессон (), Эстен Варненбринг () и другие

Награды 
 Большая премия Шведской академии — 1939
 Премия Бельмана — 1948
 Литературная большая поощрительная премия — 1960

Литература 
 En bok om Hjalmar Gullberg (redigerad av Stig Carlson och Axel Liffner) (FIB:s lyrikklubb, 1955)
 Carl Fehrman: Hjalmar Gullberg (Norstedt, 1958)
 Hjalmar Gullberg: Gentleman, Single, Refined and selected poems, 1937—1959 (översättning Judith Moffett) (Louisiana State University Press ; Norstedt, 1979) [tvåspråkig utgåva]
 Lennart Göthberg: Hjalmar Gullberg och hans värld (Bonnier, 1943)
 Olle Holmberg: Hjalmar Gullberg: en vänbok (Bonnier, 1966)
 Erik Hj. Linder: Hjalmar Gullberg (Norstedt, 1946)
 Lennart Moberg och Anders Palm: «Jag bor vid ett rastställe …»: Hjalmar Gullbergs landskap: dikt, bild och ton (Discantus Skåne, 1998)
 Lennart Moberg: Drömmen om Paris: i spåren på svenska snillen i städernas stad (Discantus, 2005) [De «svenska snillena» är, förutom Gullberg, August Strindberg, Axel Munthe och Carl Fredrik Hill]

Примечания

Ссылки 
 Общество Яльмара Гулльберга — Hjalmar Gullberg-sällskapet
 Произведения Яльмара Гулльберга на сайте «Libris»
 «Hjalmar Gullberg, 1898—1961» в энциклопедии Svenskt översättarlexikon

Шведские поэты
Композиторы Швеции
Переводчики Швеции
Утопившиеся
Выпускники Лундского университета
Члены Общества Девяти
Почётные доктора Лундского университета